Broad Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Broad Lake (Caldwell Parish, Louisiana)
 Broad Lake (East Carroll Parish, Louisiana)
 Broad Lake (Humphreys County, Mississippi)
 Broad Lake (Yazoo County, Mississippi)
 Broad Lake (Horry County, South Carolina)
 Broad Lake (Williamsburg County, South Carolina)